

Patronyme

 Alex Genest (1986-), athlète canadien.
 Bernard Genest (1941-), écrivain et ethnologue canadien.
 Casimir Genest (1846-1918), architecte français.
 Charles-Claude Genest (1639-1719), homme d'Église, poète et auteur dramatique français.
 Claude Genest (19?-), personnalité politique canadienne.
 Christian Genest (1957-), universitaire canadien.
 Émile Genest (1921-2003), acteur canadien.
 Gudrun Genest (1914-2013), actrice et doubleuse allemande.
 Hubert Genest (1989-), joueur de hockey sur glace canadien.
 
 Jean-Baptiste-Étienne Genest (17?-1789), peintre français.
 Lauriane Genest (1998-), coureuse cycliste canadienne.
 Ludovic Genest (1987-), footballeur français.
 Manon Genest (1992-), athlète handisport française.
 Maurice Genest (1912-2006), homme politique français.
 Nicolas Genest (19?-), trompettiste et bugliste français de jazz.
 Réjean Genest (19?-), homme politique canadien.
 Rick Genest (1985-2018), mannequin canadien connu pour ses tatouages.
 Rusdi Genest (1939-), sculpteur canadien.
 Jonathan Genest-Jourdain (1979-), avocat et homme politique canadien.

Pseudonyme 
 Véronique Genest (1956-), actrice française.

Toponyme

Collège catholique Samuel-Genest, école secondaire francophone catholique d'Ottawa en Ontario.
 Manoir Mauvide-Genest, ancien manoir seigneurial située à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans au Québec.

Le Genest-Saint-Isle, commune de la Mayenne en Pays de la Loire.
 Gare du Genest, gare ferroviaire de la ligne de Paris-Montparnasse à Brest, située dans cette commune.
 Clos Genest (XIX-XX), ensemble de maisons et un jardin de Casimir Genest à Valence (Drôme).

Voir aussi